

Одяг 
Курта — традиційний одяг у Пакистані, Афганістані, Таджикистані, Бангладеш, Індії, Непалі і Шрі-Ланці.

Прізвище 

Курта — українське прізвище.

Відомі носії:
 Курта Олена Андріївна — українська акторка, поетеса і танцівниця.
 Курта Сергій Іванович — український футболіст, нападник.

Українські прізвища